Santabarbarensi – abitanti di Santa Bárbara (Minas Gerais)
Santabarbarensi – abitanti di Santa Bárbara de Goiás
Santabarbarensi – abitanti di Santa Bárbara do Pará
Santabarbarensi – abitanti di Santa Bárbara do Sul
Santabarbarensi – abitanti di Águas de Santa Bárbara